Rozsocha obecně označuje něco rozeklaného či rozdvojeného, konkrétně se může jednat o:

 rozsocha – geomorfologický útvar
 Černohorská rozsocha 
 Růžohorská rozsocha
 Žalská rozsocha 
 Zdobnické rozsochy a Orlické rozsochy
 Rozsocha (Orlické Podhůří) – vesnice v okrese Ústí nad Orlicí 
 Rozsocha (Lužické hory) – vrchol v Lužických horách u Nového Oldřichova (583 metrů nad mořem)
 Rozsocha (Ještědsko-kozákovský hřbet) (767 m) – vrchol v Ještědsko-kozákovském hřbetu východně od obce Kryštofovo Údolí v okrese Liberec
 Rozsocha (Sedmihoří) – lesnatý vrchol v Sedmihoří
 Rozsocha (příjmení) – české příjmení
 Rozsocha (železnice) – konstrukční prvek kolejových vozidel
 rozsocha sedla – část některých jezdeckých sedel

Související články 
 Rozsochy – česká obec
 Rázsochy – místní část slovenského hlavního města Bratislava, městská část Lamač v Malých Karpatech
 Rozsocháč – protitanková překážka
 Rozsochatec – obec v okrese Havlíčkův Brod

Externí odkazy